Kubrat kan syfta på följande:

 Kubrat, kung i Storbulgariska riket (632–665)

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Kubrat, kommun, Razgrad, 
 Kubrat (ort i Bulgarien), Razgrad, Obsjtina Kubrat, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar